Alane steht für:

 Alane (Lied), Lied von Wes (1997)
 einen Angehörigen des Volkes der Alanen

Alane ist der Familienname von:
 Annick Alane (* 1925), französische Schauspielerin
 Bernard Alane (* 1948), französischer Schauspieler